Artem Ivanov (dammer), een Oekraïens dammer
Artem Ivanov (gewichtheffer), een Oekraïens gewichtheffer